Caré peut faire référence à :

Patronyme 
 Jean-Marc Caré (1944-), écrivain français ;
 Sébastien Caré, politiste français.

Toponyme 
 , île en Argentine.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme